Генрих Генрихович фон-Неф (1880—1950) — полковник лейб-гвардии 4-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны. Участник Белого движения, генерал-майор.

Биография 
Евангелическо-лютеранского вероисповедания. Из потомственных дворян Эстляндской губернии. Сын титулярного советника Генриха Тимофеевича фон-Нефа и жены его баронессы Эмилии Карловны Штакельберг. Внук живописца Т. А. Нефа.

В 1887 году был зачислен в пажи в память заслуг своего деда, генерал-лейтенанта барона К. К. Штакельберга. В 1893 году поступил в Пажеский корпус, по окончании которого в 1900 году был выпущен подпоручиком в лейб-гвардии 4-й стрелковый батальон.

С началом русско-японской войны, 27 марта 1904 года переведен в 6-й Восточно-Сибирский стрелковый полк с переименованием в поручики. Позднее был прикомандирован к 34-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку на должность командира роты, в 1905 году назначен ординарцем к командиру 1-го Сибирского армейского корпуса генералу Зарубаеву. 9 декабря 1905 года переведен поручиком в лейб-гвардии 4-й стрелковый батальон, в 1910 году развернутый в полк. Произведен в штабс-капитаны , в капитаны — 26 августа 1912 года. Был командиром 5-й роты.

В Первую мировую войну вступил в рядах стрелков Императорской фамилии. Пожалован Георгиевским оружием

Произведен в полковники 30 июля 1915 года, был назначен командиром батальона. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

27 марта 1917 года назначен командиром 463-го пехотного Краснохолмского полка. После демобилизации армии вернулся в Эстонию, во время германской оккупации проживал в своей усадьбе. В Гражданскую войну участвовал в Белом движении. В октябре 1918 года вступил в Псковский добровольческий корпус Северной армии, где был назначен командиром 3-го Режицкого стрелкового полка. С 22 ноября 1918 года временно командовал Отдельным Псковским добровольческим корпусом. В декабре 1918 сумел вытеснить из Эстонии части 7-й армии РККА, однако в январе 1919 года был отстранен от командования по обвинению в германофильстве, а также из-за отказа признать независимость Эстонии. В июне 1919 года, после вступления в командование корпусом генерала А. П. Родзянко, был назначен командующим запасными частями Северо-Западной армии. Произведен в генерал-майоры с 25 июля 1919 года, в декабре того же года зачислен в резерв чинов Северо-Западной армии.

После ликвидации Северо-Западной армии остался в Эстонии. Служил в торговой фирме «BIM», состоял членом полкового объединения. Накануне Второй мировой войны переехал в Германию. Умер в 1950 году в лагере для перемещенных лиц в Западной Германии. Его жена Ирина Александровна Гольфштрем (1898—1936) была сестрой милосердия в Северо-Западной армии, покончила жизнь самоубийством в Нью-Йорке.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 23.03.1905)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 25.03.1905)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 11.05.1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 11.01.1907)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 5.11.1906)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 22.11.1914)
 Георгиевское оружие (ВП 3.01.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 7.01.1917)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 2.04.1917)

Примечания

Источники 
 Фрейман О. Р. Пажи за 185 лет (1711—1896). Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894—1897. — С. 767.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 360.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 

Выпускники Пажеского корпуса
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Персоналии:Северо-Западная армия
Генерал-майоры России (Белое движение)